Грбович:

 Грбович, Данило — Народный герой Югославии.
 Грбович, Еврем — Народный герой Югославии.